Sean Doherty (voetballer), Engels voetballer
 Sean Doherty (biatleet), Amerikaans biatleet